79-й выпуск Гран-при Плуэ — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 30 августа 2015 года в рамках Мирового тура UCI 2015.

Участники 
На старт вышли 17 команд, обладающих лицензией UCI WorldTeam, а также 7 команды UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт во Франции в 2015 году
Август 2015 года